Леон — власна назва.

Особи 
 Леон (ім'я) — чоловіче ім'я, в перекладі із старогрецької мови — «лев».

Топоніми

Леон (Іспанія) — місто.
 Леон (провінція)
 Королівство Леон — держава в Іспанії.
 Леон (історична область) — регіон в Іспанії.
 Кастилія-Леон — регіон

Леон (Мексика) — місто.

Леон (Нікарагуа) — місто.

Леон — місто, штат Айова
 Леон — місто, штат Канзас
 Леон — місто, штат Нью-Йорк
 Леон — місто, штат Оклахома
 Леон — місто, штат Західна Вірджинія
 Леон — місто в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Леон — місто в окрузі Вошара, штат Вісконсин

Леон (Кот-д'Армор) — муніципалітет у Бретані.

Інше 
 «Леон» — фільм Люка Бессона

Див. також 
 Ліон — місто у Франції
 Ліон (значення)